Middendorp ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Middendorp (* 1958), deutscher Fußballtrainer
 Geertruida Middendorp (1911–2007), niederländisches Resistance-Mitglied
 Jakob Middendorp (ca. 1537–1611), niederländischer katholischer Theologe
 Tom Middendorp (* 1960), niederländischer General

Middendorp bezeichnet auch:
 Middendorp (Emmen), Ortsteil von Emmen, Drenthe, Niederlande

Siehe auch:

 Middendorf
 Mittendorf